Снайдър може да се отнася за:
 Зак Снайдър (р. 1966), американски режисьор
 Тимъти Снайдър (р. 1969), американски историк
 Снайдър (окръг), окръг в Пенсилвания, Съединените щати